Ел Агвахон има више значења:

 Ел Агвахон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахон (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику